Андре́й Вале́рьевич Копыто́к (; род. 25 марта 1981 года, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — Председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» (далее — Конфедерация).

Биография 
В 2005 году окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности «Правоведение».

С 1998 по 2013 годы работал в правоохранительных органах на должностях рядового, среднего и начальствующего состава.

С 2013 года общественный деятель, предприниматель.

В 2018 году избран Советником Председателя Конфедерации В. Н. Карягина.

В 2019 году избран заместителем Председателя Высшего Координационного Совета Конфедерации, а затем в июле 2020-го года Первым заместителем Председателя данного Совета.

3 декабря 2020 года избран, подавляющим большинством голосов, Председателем Высшего Координационного Совета.

Автор десятка научных публикаций по экономике по теме развития малого и среднего предпринимательства, роли и вкладе бизнес-союзов в экономическое развитие страны.

Член ряда общественно-консультативных (экспертных) Советов по развитию предпринимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Министерстве юстиции Республики Беларусь , Министерстве финансов Республики Беларусь   созданных при министерствах и ведомствах Республики Беларусь, а также Советов по развитию предпринимательства при Минском районном исполнительном комитете и Минском областном исполнительном комитете.

Председатель культурно-просветительского и спортивно-оздоровительного учреждения «Центр Казачьей Культуры» в Республике Беларусь, полковник.

Член Координационного совета руководителей Белорусских общественных объединений российских соотечественников (КСОРС) при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь.

Карьера и деятельность

В Республиканской Конфедерации Предпринимательства 
В 2019 году вместе с Евгением Крыжановским создал «Киноцентр Евгения Крыжановского».

В 2020 году участвовал во внесении предложений в Налоговый кодекс Республики Беларусь и иные законопроекты .

28 декабря 2020 года подписал соглашение о сотрудничестве с директором Национального агентства инвестиций и приватизации. Целью соглашения является взаимное содействие в проведении мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Беларуси, а также повышение инвестиционной привлекательности страны.

В 2021 году — участник Шестого Всебелорусского народного собрания.

22 февраля 2021 года подписал соглашение о сотрудничестве с Председателем Ассоциацией белорусских банков, подразумевающее развитие долговременных партнерских отношений с целью эффективного взаимодействия банковской системы и бизнеса в Республике Беларусь.

Организовал, проходившую с 19 по 25 апреля 2021 года, самую масштабную диалоговую бизнес-площадку в Беларуси — Национальную VI Неделю белорусского предпринимательства, включенную в государственную программу развития Малого и среднего предпринимательства на 2021—2025 годы (постановление Совета Министров Республики Беларусь № 56 от 29 января 2021 года).
Также является является организатором мероприятий, проходивших в рамках Национальной VI Недели белорусского предпринимательства:
 конкурс Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси — 2020 (участвовал 141 исполнительный комитет Республики Беларусь),
 XVI Индекс Делового Оптимизма Республики Беларусь (опрошена 21 тысяча субъектов хозяйствования страны),
 III Республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации».

16 июня 2021 года подписал соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. 

3 июля 2021 года совместно с Фрунзенской администрацией Минска и клубом ОО «Патриот» провел Фестиваль восточных единоборств.

1 сентября 2022 года организовал открытие музея Памяти В.Н.Карягина. 

15 сентября 2022 года выступил соорганизатором мероприятия совместно с Генеральной Прокуратурой «Единый день приёма предпринимателей». 

В сентябрь-декабрь 2021 года провёл по всей Республике серии круглых столов на тему «Конструктивный диалог власти, предпринимательства и бизнеса – гарантия успешного развития предпринимательских инициатив на местном, региональном и национальном уровнях. 

15 октября 2021 года принял участие в VII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом в г.Москва (Российская Федерация). 

7-9 сентября 2021 года принял участие в работе экономического форума в г.Карпач (Республика Польша). 

В январе 2022 года выработал концепцию взаимодействия с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

28 января 2022 года обратился к Главе Государства во время Послания Президента белорусскому народу и Парламенту, с предложением об организации встречи с деловым сообществом. 

30 января 2022 года подписал соглашение о взаимодействии с Федерацией каратэ. 

В марте 2022 года выработал концепцию взаимодействия с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Следственным комитетом Республики Беларусь. 

В марте 2022 года выступил руководителем инициативы и возобновил работу по написанию проекта Национальной платформы бизнеса Беларуси (НПББ). Участвовал в написании НПББ в 2018 и в 2019 годах. 

Организовал Белорусскую неделю предпринимательства, которая прошла с 21 по 27 марта 2022 года, в соответствии с пунктом 29 Комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2021 -2025 годы», утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. №56 при поддержке Правительства Республики Беларусь. 

23 марта 2022 года организовал крупнейшее мероприятие Белорусской недели предпринимательства – IV Республиканский деловой Форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: Консолидация. Стратегия и тактика». 

Также является организатором мероприятий, проходивших в рамках Белорусской недели предпринимательства:

 конкурс Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2021 (участвовали все 143 Администрации Республики Беларусь районного, городского и областного уровня). 
 XVII Индекс Делового Оптимизма Республики Беларусь (опрошено 120 тысяч субъектов хозяйствования страны). 

Под руководством А.В. Копытка в 2021 году было организованно 5 международных выездов с участием 49 человек, принято участие в 5 международных мероприятиях в формате онлайн, в очном в 6 международных экономических форумах, выставках, заседаниях и конференциях в 4 странах мира. 

При непосредственном содействии Конфедерации и факультета менеджмента Лодзенского университета с сентября по декабрь 2021 года выступил соорганизатором обучающего пилотного проекта The Global Mini MBA – управление малым бизнесом.

23 июня 2022 года подписал меморандум о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

25 августа 2022 года провёл День приёма предпринимателей по актуальным вопросам бизнеса. 

22 сентября 2022 года выступил организатором Бизнес-форума на тему «Развитие предпринимательства в Республике Беларусь – как одна из важнейших задач социально-экономической жизни страны, в рамках которого состоялось празднование 15-летия со дня создания Конфедерации как ведущего, самого масштабного и патриотического Союза страны, мероприятие прошло при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь. 

Выступил инициатором издания газеты Конфедерации «Копыток на страже бизнеса».

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двух дочерей.

Награды 
 Нагрудный знак «За самаадданую службу» II степени; Юбилейные медали — к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2010 г.) и к 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков (2014 г.), нагрудные знаки, грамоты и благодарности.
 Благодарственное письмо Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (2021).

Примечания

Ссылки 
 Союз юридических лиц «Республиканская Конфедерация Предпринимательства»

Предприниматели Белоруссии
Общественные деятели Белоруссии